BRM P180 — шасси команды British Racing Motors в «Формуле-1», использовавшееся в пяти (из 12) гонках «сезона 1972 Формулы-1».

Выступления в Формуле-1 
BRM P180 было фактически вариантом BRM P160. Первым пилотом, использовавшим BRM P180, стал британец Питер Гетин, а первой гонкой — Гран-при Испании, третий этап сезона 1972 «Формулы-1». Партнёр Гетина по команде, француз Жан-Пьер Бельтуаз, предпочёл стартовать на BRM P160. В итоге Гетину не удалось финишировать из-за поломки двигателя. На следующем этапе сезона — Гран-при Монако — Хоуден Генли, новозеландский пилот British Racing Motors, за рулём BRM P180 попал в аварию и сошёл с дистанции. Выиграл эту гонку Жан-Пьер Бельтуаз, ездивший на BRM P160.

Hа Гран-при Италии 1972 года, которое было десятым в сезоне, BRM вернулись к использованию BRM P180 отдельными пилотами команды, что было связано с ненадёжностью BRM P160. В Монце на BRM P180 ездил Бельтуаз. Ему не удалось набрать очков: стартовав 16-м, пилот финишировал восьмым. В двух последних гонках сезона — Гран-при Канады и США — на BRM P180 ездили Бельтуаз и пилоты, проведшие только по одной гонке за BRM в сезоне: Билл Брэк в Канаде, Брайан Редман в США. Ни одному из них не удалось даже добраться до финиша гонки. После сезона 1972 шасси не использовалось.

Ссылки
 Энциклопедия «Формулы-1»

Формула-1 в сезоне 1972
Шасси BRM Формулы-1